Höghällen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Höghällen (vid Onas, Borgå), Nyland, 
 Höghällen (vid Pellinge, Borgå), Nyland, 
 Höghällen, Lovisa, Nyland,

Se även
Höghäll
Höghället

Robotskapade Finlandförgreningar